Calama oder Kalama ist:

 Calama (Tarija), Ortschaft im Departamento Tarija in Bolivien
 Calama (Rondônia), eine Stadt in Brasilien
 Calama, eine Stadt in Chile
 Kalama (Washington), eine Stadt im Bundesstaat Washington in den USA
 Kalama River, ein Fluss in den USA nahe der Stadt Kalama

 eine antike Stadt, heute Guelma an der algerischen Küste
 Titularbistum Calama, ein Titularbistum der römisch-katholischen Kirche